Sezóna 1999/2000 byla 9. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým HC Dynamo Moskva. Nepostupující týmy do play off hrály baráž o záchranu proti nejlepším týmům Ruská vyšší liga ledního hokeje.

Základní část

Play off

Osmifinále 
 HC Dynamo Moskva - Avtomobilist Jekatěrinburg 3:0 (2:1 P, 5:0, 3:1)
 Ak Bars Kazaň - Mečel Čeljabinsk 3:0 (3:2, 2:1, 4:2)
 Metallurg Magnitogorsk - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 3:1 (5:6, 5:2, 4:2, 4:2)
 Torpedo Jaroslavl - Torpedo Nižnij Novgorod 3:2 (1:0, 2:3, 1:5, 3:2, 5:1)
 Metallurg Novokuzněck - SKA Petrohrad 3:1 (1:4, 3:1, 2:1 SN, 2:0)
 Avangard Omsk - Amur Chabarovsk 2:3 (3:4 P, 3:2, 3:1, 1:2 P, 0:4)
 Severstal Čerepovec - HC CSKA Moskva 3:0 (6:1, 3:2, 4:2)
 Molot Perm - Lada Togliatti 0:3 (2:4, 1:2, 0:6)

Čtvrtfinále 
 HC Dynamo Moskva - Lada Togliatti 3:1 (2:1, 3:2 P, 2:4, 2:1)
 Torpedo Jaroslavl - Metallurg Novokuzněck 2:3 (2:3 SN, 2:4, 3:2, 2:1, 1:2 SN)
 Metallurg Magnitogorsk - Avangard Omsk 3:0 (3:2 SN, 4:2, 3:2 SN)
 Ak Bars Kazaň - Severstal Čerepovec 3:2 (0:4, 4:1, 2:4, 1:0 SN, 4:3)

Semifinále 
 HC Dynamo Moskva - Metallurg Novokuzněck 3:2 (1:2 SN, 2:1 P, 1:3, 5:0, 6:0)
 Ak Bars Kazaň - Metallurg Magnitogorsk 3:2 (3:1, 6:4, 1:3, 3:4, 6:3)

Finále 
 HC Dynamo Moskva - Ak Bars Kazaň 4:1 (3:1, 8:3, 0:2, 2:1, 2:0)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1999
Lední hokej v roce 2000